Noun steht für

 Noun (Fluss), ein Fluss in Kamerun
 Noun (Kamerun), ein Bezirk in Kamerun

Noun ist der Familienname folgender Personen:

 Aliza Bin-Noun, israelische Diplomatin